Ло́хтхофен, Ло́хтгофен  () — немецкая фамилия:

 Лохтхофен, Борис (род. 1975) — немецкий журналист, сын Сергея Лохтхофена
 Лохтхофен, Лоренц (1907—1989) — немецкий политик-коммунист
 Лохтхофен, Сергей (род. 1953) — немецкий журналист, сын Лоренца Лохтхофена